Gedrag, het geheel van acties en reacties van een organisme

Verschillende vormen van gedrag 
 Deviant gedrag, gedrag dat afwijkt van geldende culturele normen
 Asociaal gedrag, een vorm van deviant gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of de omgeving
 Seksueel grensoverschrijdend gedrag, grensoverschrijdend gedrag met seksuele aard
 Collectief gedrag, groepsgedrag dat wordt gekenmerkt door massaliteit en emotionaliteit
 Agonistisch gedrag, het gedrag dat een dier vertoont wanneer het niet zeker weet wat het moet doen
 Godsdienstig gedrag, de handelingen die de gelovigen van een bepaalde godsdienst uitvoeren of nalaten

Wetenschap 
 Gedragswetenschap, een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken
 Gedragsgenetica, het wetenschappelijke domein dat de overerving van gedrag onderzoekt
 Gedragsneurologie, een medisch specialisme dat zich bevindt op het grensgebied van neurologie en psychiatrie
 Gedragsstoornis, een in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen
 Gedragstherapie, een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen
 Gedragsactivatie, een derde generatie gedragstherapie
 Gedragsverrijking, een is een principe in de dierverzorging
 Gedrag in Beeld, een grootschalig onderzoek van het Sophia Kinderziekenhuis

Overig 
 Gedragscode, een beschrijving van normen en waarden van hoe mensen zich moeten gedragen
 Arrest Onbehoorlijk gedrag, een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op het legaliteitsbeginsel
 Gedrag (lied), een lied van SBMG in samenwerking met Lil' Kleine uit 2018

Zie ook 
 Gedragsleer (doorverwijspagina)
 Behaviour (doorverwijspagina)